

Plaatsen

Engeland 
 Bradfield (Berkshire)
 Bradfield (Devon)
 Bradfield (Essex)
 Bradfield (Norfolk)
 Bradfield (South Yorkshire)